Idioma luba puede referirse a dos lenguas bantúes emparentadas pero que no son mutuamente ininteligibles:
 Luba occidental (chiluba)
 Luba oriental (kiluba)